Penella ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Penella (1880–1939), spanischer Komponist
 Emma Penella (1931–2007), spanische Schauspielerin
 Robert J. Penella (* 1947), US-amerikanischer Altphilologe